Velika nagrada Nizozemske 1975 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 22. junija 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 75
| 1:46:57,40 s
| 3
| 9
|-
! 2
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 75
| + 1,06 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 75
| + 55,06 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 74
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 74
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 74
| +1 krog
| 12
| 1
|-
! 7
| 23
|  Tony Brise
| Hill-Ford
| 74
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 74
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 73
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 10
| 31
|  Gijs Van Lennep
| Ensign-Ford
| 71
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 11
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 71
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 12
| 20
|  Ian Scheckter
| Williams-Ford
| 70
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! 13
| 22
|  Alan Jones
| Hill-Ford
| 70
| +5 krogov
| 17
|  
|-
! 14
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
| 70
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! 15
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 69
| Brez goriva
| 16
|  
|-
! 16
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 67
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 64
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 61
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 44
| Pnevmatika
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 43
| Vibracije
| 14
|  
|-
! Ods
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 40
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 14
|  Bob Evans
| BRM
| 23
| Diferencial
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 6
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 0
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! DNS
| 35
|  Hiroši Fušida
| Maki-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1975
1975